Kruistocht (doorverwijspagina)
Kruistocht
Kruisvaart (Utrecht), een watergang in de Nederlandse stad Utrecht
Kruisvaart (Cruquius), een watergang bij gemaal Cruquius.
Kruisvaart (jeugdbeweging),  een katholieke jeugdbeweging